Niccolò Giannetti (Siena, 12 de Maio de  1991), é um futebolista italiano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Spezia Calcio.

Carreira 
Giannetti começou a carreira no . 

Naturais de Siena
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Associazione Sportiva Gubbio 1910
Futebolistas do F.C. Südtirol-Alto Adige
Futebolistas da Associazione Sportiva Cittadella
Futebolistas do Spezia Calcio
Futebolistas do Cagliari Calcio